Palazzo Modello ist der Name zweier Paläste:
 Palazzo Modello (Rijeka) und
 Palazzo Modello (Triest)